Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1985 zum 22. Mal ausgetragen und fanden vom 16. bis 17. Februar zum zehnten Mal in der Senftenberger Sporthalle Aktivist statt, bei denen in 27 Disziplinen (15 Männer/12 Frauen) die Meister ermittelt wurden. Erstmals mit auf dem Programm standen bei den Frauen das Gehen.

Bei den Männern und Frauen gelang es jeweils drei Athleten (Wessig (Hoch), Mai (Drei), Voss (Siebenkampf), Busch (400 m), Wartenberg (1500 m) und Oschkenat (60 m Hürden)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Für die sportlichen Höhepunkte sorgten die 28-jährige Marita Koch, die über 60 m ihre eigene Hallenweltbestleistungen und die von Marlies Göhr über 100 Yards um jeweils vier Hundertstelsekunden unterbot sowie der 22-jährige Ulf Timmermann, der im Kugelstoßer die Bestmarke von George Woods um 13 Zentimeter übertraf. Bereits am 26. bis 27. Januar stellte Torsten Voss im Siebenkampf eine neue Hallenweltbestleistung auf.

Zu zwei Meisterehren kamen in diesem Jahr Marita Koch, Steffen Bringmann und Olaf Beyer. Mit insgesamt 5 Gold-, 4 Silber- und 5 Bronzemedaillen stellte der SC Dynamo Berlin die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 

 Ergebnislisten

1985
Leichtathletikveranstaltung 1985
Leichtathletikwettbewerb in Senftenberg